Czerniaków ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Czerniaków (1880–1942), polnischer Ingenieur und Mitglied des polnischen Senats, Vorsitzender des Judenrates im Warschauer Ghetto.

Czerniaków ist der Name folgender Orte:
 Czerniaków (Warschau), Stadtteil im Warschauer Stadtbezirk Mokotów